Wolfgang Lotz ist der Name folgender Personen:
* Wolfgang Lotz (Kunsthistoriker) (1912–1981), deutscher Kunsthistoriker
 Wolfgang Lotz (Agent) (1921–1993), deutsch-israelischer Geheimagent
 Wolfgang Lotz (Historiker) (* 1953), deutscher Historiker